Puchar Cypru w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 1975 roku przez Cypryjski Związek Piłki Siatkowej (Kypriaki Omospondia Petosfairisis) dla cypryjskich męskich klubów siatkarskich.

Zdobywcy pucharu

Bilans

Przypisy 

!